Albret János (1425–1468), I. János néven Tartas algrófja
 Albret János (1477–1516), III. János néven navarrai király, az előbbi unokája
 Albert János (1530–1530) navarrai királyi herceg és trónörökös, Viana hercege, II. Henrik navarrai király fia, az előbbi unokája

Hasonló névvel
Albert János (egyértelműsítő lap)